El nombre Montjuïc (catalán or. ) significa en catalán 'Monte de los Judíos' (lit. 'Monte judaico').

Puede referirse a:

Gerona  
Montjuïc de Gerona, al lado norte del centro de la ciudad.

Barcelona 
Montjuic de Barcelona, pequeño monte situado junto al puerto, en cuya cima se encuentra una antigua fortaleza militar que sirvió para vigilar la entrada a la ciudad desde el mar, donde se encuentra el Cementerio de Montjuic.
Estadio Olímpico de Montjuïc

Menorca 
Montjuïc (Menorca)

Otros 
Montjuïc (Avinyonet del Penedès)
Montjuïc (Font-rubí)